Виктор Александрович Люблинский (7 апреля 1918, Екатеринослав — 23 апреля 1982, Москва) — советский шахматист, мастер спорта СССР (1946), заслуженный тренер РСФСР (1969), международный арбитр (1980). Журналист.

Участник чемпионатов СССР 1949 и 1950 гг.

Бронзовый призёр чемпионата РСФСР 1948 г.

В составе сборной РСФСР бронзовый призёр 1-го командного чемпионата СССР (1948) в г. Ленинграде.

Редактор шахматных отделов журнала «Смена» и газеты «Московская правда».

Секундант М. М. Ботвинника во время радиоматча СССР — США (1945 г.).

Спортивные результаты

Примечания

Литература 
 
 
 
 Шахматный бюллетень (Орган Шахматной федерации СССР). № 7. 1978. С. 214.
 Шахматы. [Riga]. № 20. 1978. С. 23.
 Смена. № 7. 1978. С.32.

Ссылки 

 Выступления В. А. Люблинского в Первенствах СССР между командами союзных республик
 Старый Семен. Маэстро или не маэстро? // Рассказы ветерана, rsport.netorn.ru

Шахматисты СССР
Почётный судья по шахматам